Viby kyrka kan syfta på:

Viby kyrka, Östergötland – en kyrka nordöst om Mantorp i Linköpings stift
Viby kyrka, Närke – en kyrka väster om Hallsberg i Strängnäs stift
 Viby kyrka, Danmark – en kyrka i Aarhus i Danmark